Hrvatska:
 Novakovec (Jalžabet), naselje u općini Jalžabet
 Novakovec (Podturen), naselje u općini Podturen
 Novakovec Bisaški, gradsko naselje Svetog Ivana Zeline